Людвик Рышард Мариан Бронарский (; , Львов — , Фрибур) — польско-швейцарский музыковед.

Биография 
Окончил гимназию во Львове, затем в 1913 г. Венский университет как музыковед (учился у Гвидо Адлера и Рихарда Валлашека). Занимался также под руководством Теодора Лешетицкого как пианист, брал уроки композиции и оркестровки у Германа Греденера. По окончании университета отправился во Фрибур, где продолжил музыковедческое образование под руководством Петера Вагнера, одновременно приступив к преподаванию в местной консерватории. В 1919 г. защитил докторскую диссертацию «Песнопения блаженной Хильдегарды — пример в истории духовной музыки Средневековья» (). В дальнейшем преподавал в консерватории Фрибура вплоть до 1967 года.

Главным полем исследовательской работы Бронарского было творчество Фредерика Шопена. Музыке Шопена посвящён его основополагающий труд «Гармония Шопена» (; Варшава, 1935, 480 стр.), в котором всесторонне описан специфический «шопеновский аккорд» — понятие, введённое Бронарским в статье 1930 года и ставшее предметом дальнейшего внимания ряда исследователей. Бронарскому принадлежат также монография «Шопен и Италия» (; Лозанна, 1946) и двухтомный сборник «Этюды о Шопене» (; 1944—1946), ряд статей. С 1937 года Бронарский совместно с Игнацем Падеревским и Юзефом Турчиньским работал над подготовкой Полного собрания сочинений Шопена. Оно было издано в Польше в 1949—1961 гг. () и составило 21 том; в связи со смертью соавторов Бронарский завершал
это издание в одиночку. Несколько произведений Шопена были опубликованы Бронарским впервые по парижским архивным рукописям.

В 1948—1951 гг. был членом музыковедческой комиссии Польской Академии Наук.

Источники

Литература 

Музыковеды Польши
Музыковеды Швейцарии
Фридерик Шопен